SACROEXPO – Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów – organizowana przez Targi Kielce impreza targowa, w której udział biorą przedstawiciele firm branżowych, sprzedawcy, hurtownicy, dystrybutorzy, jak również architekci, projektanci, oraz kler.

Na wystawie prezentowane są rozwiązania dotyczące budowy obiektów sakralnych, projektów oświetlenia i nagłośnienia, wyposażenia, technologii projektowania i utrzymania zieleni, renowacji świątyń, systemów informatycznych i archiwistycznych dla potrzeb kościołów.

W 2009, podczas X edycji SACROEXPO, swoją ofertę prezentowało 250 przedsiębiorstw z 13 krajów (m.in. Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Włoch, Słowacji, Ukrainy). Wystawę odwiedziło ponad 4000 osób.

Co roku wystawie towarzyszy uroczysta gala, podczas której wręczany jest medal Per artem ad Deum, przyznawany przez Papieską Radę ds. Kultury. Wśród nagrodzonych znaleźli się do tej pory m.in. Wojciech Kilar, Krzysztof Zanussi,  Ennio Morricone, Krzysztof Penderecki, Antonina Krzysztoń.

Linki zewnętrzne 
 

Targi Kielce